Voderholzer ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Voderholzer (1927–2015), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Rudolf Voderholzer (* 1959), deutscher Theologe und Bischof von Regensburg
 Ulrich Voderholzer (* 1961), deutscher Psychiater und Buchautor